|-
|(50001)||2000 AK15|| align=right|15,9|| align=right|2,164|| align=right|0,109|| align=right|3,32|| align=right|3,182||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50002)||2000 AB16|| align=right|13,8|| align=right|2,336|| align=right|0,048|| align=right|4,34|| align=right|3,570||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50003)||2000 AM16|| align=right|14,3|| align=right|2,417|| align=right|0,121|| align=right|5,43|| align=right|3,757||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50004)||2000 AS16|| align=right|15,1|| align=right|2,422|| align=right|0,129|| align=right|2,35|| align=right|3,768||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50005)||2000 AW18|| align=right|14,5|| align=right|2,384|| align=right|0,154|| align=right|8,13|| align=right|3,679||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50006)||2000 AY19|| align=right|15,1|| align=right|2,271|| align=right|0,168|| align=right|6,46|| align=right|3,421||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50007)||2000 AW21|| align=right|15,5|| align=right|2,339|| align=right|0,128|| align=right|4,72|| align=right|3,577||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50008)||2000 AF25|| align=right|14,9|| align=right|2,421|| align=right|0,143|| align=right|1,61|| align=right|3,767||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50009)||2000 AQ26|| align=right|14,9|| align=right|2,323|| align=right|0,139|| align=right|7,63|| align=right|3,539||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50010)||2000 AP27|| align=right|15,0|| align=right|2,767|| align=right|0,034|| align=right|4,55|| align=right|4,601||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50011)||2000 AE29|| align=right|15,0|| align=right|2,329|| align=right|0,141|| align=right|5,17|| align=right|3,554||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50012)||2000 AS30|| align=right|15,6|| align=right|2,195|| align=right|0,167|| align=right|4,65|| align=right|3,252||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50013)||2000 AE31|| align=right|14,9|| align=right|2,384|| align=right|0,154|| align=right|2,70|| align=right|3,679||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50014)||2000 AO32|| align=right|16,0|| align=right|2,437|| align=right|0,041|| align=right|4,25|| align=right|3,805||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50015)||2000 AR32|| align=right|14,5|| align=right|2,424|| align=right|0,090|| align=right|7,25|| align=right|3,774||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50016)||2000 AT32|| align=right|15,6|| align=right|2,301|| align=right|0,071|| align=right|2,19|| align=right|3,490||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50017)||2000 AA33|| align=right|15,6|| align=right|2,229|| align=right|0,167|| align=right|3,02|| align=right|3,326||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50018)||2000 AK33|| align=right|15,2|| align=right|2,402|| align=right|0,109|| align=right|6,80|| align=right|3,721||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50019)||2000 AL33|| align=right|14,9|| align=right|2,531|| align=right|0,103|| align=right|8,05|| align=right|4,026||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50020)||2000 AL34|| align=right|15,2|| align=right|2,308|| align=right|0,097|| align=right|4,71|| align=right|3,505||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50021)||2000 AA36|| align=right|16,0|| align=right|2,235|| align=right|0,108|| align=right|3,67|| align=right|3,341||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50022)||2000 AX36|| align=right|14,7|| align=right|2,645|| align=right|0,077|| align=right|3,05|| align=right|4,301||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50023)||2000 AY37|| align=right|14,8|| align=right|2,426|| align=right|0,119|| align=right|2,23|| align=right|3,778||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50024)||2000 AZ40|| align=right|14,3|| align=right|2,452|| align=right|0,127|| align=right|3,08|| align=right|3,839||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50025)||2000 AR41|| align=right|14,8|| align=right|2,366|| align=right|0,085|| align=right|6,26|| align=right|3,638||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50026)||2000 AS41|| align=right|15,1|| align=right|2,381|| align=right|0,082|| align=right|4,91|| align=right|3,673||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50027)||2000 AQ43|| align=right|15,4|| align=right|2,243|| align=right|0,098|| align=right|3,09|| align=right|3,358||MBA||2. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(50028)||2000 AN44|| align=right|16,1|| align=right|2,693|| align=right|0,185|| align=right|1,95|| align=right|4,420||MBA||5. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(50029)||2000 AU46|| align=right|15,7|| align=right|2,393|| align=right|0,185|| align=right|0,37|| align=right|3,702||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50030)||2000 AG47|| align=right|14,4|| align=right|2,730|| align=right|0,014|| align=right|10,27|| align=right|4,510||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50031)||2000 AH47|| align=right|14,5|| align=right|2,694|| align=right|0,055|| align=right|13,42|| align=right|4,420||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50032)||2000 AT47|| align=right|15,4|| align=right|2,438|| align=right|0,091|| align=right|7,34|| align=right|3,805||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50033)||2000 AF48|| align=right|14,7|| align=right|2,767|| align=right|0,073|| align=right|9,86|| align=right|4,601||MBA||3. januar 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(50034)||2000 AJ48|| align=right|14,9|| align=right|2,528|| align=right|0,213|| align=right|9,04|| align=right|4,020||MBA||6. januar 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(50035)||2000 AL50|| align=right|15,3|| align=right|2,288|| align=right|0,109|| align=right|3,08|| align=right|3,461||MBA||6. januar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(50036)||2000 AH53|| align=right|15,4|| align=right|2,374|| align=right|0,128|| align=right|4,43|| align=right|3,658||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50037)||2000 AR54|| align=right|15,4|| align=right|2,380|| align=right|0,141|| align=right|2,58|| align=right|3,671||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50038)||2000 AT54|| align=right|14,4|| align=right|2,678|| align=right|0,154|| align=right|6,70|| align=right|4,381||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50039)||2000 AV56|| align=right|15,9|| align=right|2,390|| align=right|0,142|| align=right|3,49|| align=right|3,694||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50040)||2000 AL57|| align=right|15,1|| align=right|2,247|| align=right|0,178|| align=right|2,77|| align=right|3,367||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50041)||2000 AL58|| align=right|13,6|| align=right|2,742|| align=right|0,049|| align=right|5,28|| align=right|4,541||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50042)||2000 AW58|| align=right|14,0|| align=right|2,539|| align=right|0,150|| align=right|13,18|| align=right|4,046||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50043)||2000 AC59|| align=right|14,7|| align=right|2,464|| align=right|0,142|| align=right|2,25|| align=right|3,868||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50044)||2000 AW60|| align=right|14,4|| align=right|2,438|| align=right|0,137|| align=right|8,44|| align=right|3,807||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50045)||2000 AB61|| align=right|14,9|| align=right|2,459|| align=right|0,141|| align=right|5,94|| align=right|3,855||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50046)||2000 AL61|| align=right|14,8|| align=right|2,355|| align=right|0,123|| align=right|3,40|| align=right|3,613||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50047)||2000 AA62|| align=right|12,9|| align=right|2,665|| align=right|0,155|| align=right|14,94|| align=right|4,351||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50048)||2000 AL62|| align=right|15,4|| align=right|2,310|| align=right|0,145|| align=right|7,15|| align=right|3,511||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50049)||2000 AQ62|| align=right|14,3|| align=right|2,360|| align=right|0,064|| align=right|7,35|| align=right|3,625||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50050)||2000 AB63|| align=right|14,7|| align=right|2,658|| align=right|0,132|| align=right|14,26|| align=right|4,332||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50051)||2000 AH63|| align=right|15,1|| align=right|2,354|| align=right|0,130|| align=right|3,76|| align=right|3,611||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50052)||2000 AV63|| align=right|14,0|| align=right|2,466|| align=right|0,246|| align=right|6,65|| align=right|3,871||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50053)||2000 AR64|| align=right|14,4|| align=right|2,595|| align=right|0,162|| align=right|8,21|| align=right|4,179||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50054)||2000 AD65|| align=right|15,1|| align=right|2,565|| align=right|0,061|| align=right|8,94|| align=right|4,108||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50055)||2000 AE65|| align=right|14,3|| align=right|2,528|| align=right|0,118|| align=right|12,15|| align=right|4,020||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50056)||2000 AN66|| align=right|14,0|| align=right|2,600|| align=right|0,060|| align=right|15,42|| align=right|4,191||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50057)||2000 AO66|| align=right|13,5|| align=right|2,711|| align=right|0,098|| align=right|17,57|| align=right|4,463||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50058)||2000 AQ67|| align=right|15,8|| align=right|2,407|| align=right|0,173|| align=right|3,66|| align=right|3,733||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50059)||2000 AY67|| align=right|14,5|| align=right|2,593|| align=right|0,113|| align=right|3,30|| align=right|4,174||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50060)||2000 AA68|| align=right|14,9|| align=right|2,271|| align=right|0,104|| align=right|6,22|| align=right|3,422||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50061)||2000 AF69|| align=right|15,9|| align=right|2,318|| align=right|0,126|| align=right|6,89|| align=right|3,527||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50062)||2000 AD71|| align=right|16,1|| align=right|2,438|| align=right|0,113|| align=right|1,67|| align=right|3,807||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50063)||2000 AY71|| align=right|15,3|| align=right|2,237|| align=right|0,098|| align=right|9,37|| align=right|3,345||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50064)||2000 AQ72|| align=right|15,0|| align=right|2,377|| align=right|0,108|| align=right|7,93|| align=right|3,664||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50065)||2000 AF74|| align=right|15,0|| align=right|2,383|| align=right|0,166|| align=right|5,40|| align=right|3,677||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50066)||2000 AH75|| align=right|15,7|| align=right|2,235|| align=right|0,090|| align=right|5,65|| align=right|3,341||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50067)||2000 AS75|| align=right|16,3|| align=right|2,341|| align=right|0,128|| align=right|2,89|| align=right|3,581||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50068)||2000 AR77|| align=right|15,0|| align=right|2,347|| align=right|0,176|| align=right|5,34|| align=right|3,596||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50069)||2000 AM78|| align=right|15,0|| align=right|2,353|| align=right|0,137|| align=right|7,52|| align=right|3,609||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50070)||2000 AG80|| align=right|15,4|| align=right|2,332|| align=right|0,063|| align=right|6,99|| align=right|3,561||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50071)||2000 AL81|| align=right|16,0|| align=right|2,251|| align=right|0,022|| align=right|5,68|| align=right|3,376||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50072)||2000 AU81|| align=right|15,5|| align=right|2,267|| align=right|0,092|| align=right|5,81|| align=right|3,413||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50073)||2000 AA82|| align=right|15,9|| align=right|2,210|| align=right|0,151|| align=right|3,27|| align=right|3,286||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50074)||2000 AN83|| align=right|16,3|| align=right|2,337|| align=right|0,082|| align=right|3,50|| align=right|3,571||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50075)||2000 AT84|| align=right|15,2|| align=right|2,345|| align=right|0,166|| align=right|2,01|| align=right|3,589||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50076)||2000 AP85|| align=right|15,8|| align=right|2,593|| align=right|0,061|| align=right|2,58|| align=right|4,176||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50077)||2000 AJ86|| align=right|15,5|| align=right|2,272|| align=right|0,034|| align=right|2,45|| align=right|3,423||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50078)||2000 AW86|| align=right|16,7|| align=right|2,315|| align=right|0,124|| align=right|2,50|| align=right|3,521||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50079)||2000 AB88|| align=right|14,4|| align=right|2,603|| align=right|0,176|| align=right|4,18|| align=right|4,200||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50080)||2000 AK88|| align=right|15,5|| align=right|2,313|| align=right|0,187|| align=right|4,82|| align=right|3,518||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50081)||2000 AL88|| align=right|15,0|| align=right|2,300|| align=right|0,079|| align=right|4,17|| align=right|3,487||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50082)||2000 AW88|| align=right|15,0|| align=right|2,310|| align=right|0,056|| align=right|7,09|| align=right|3,510||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50083)||2000 AG89|| align=right|15,1|| align=right|2,619|| align=right|0,055|| align=right|1,83|| align=right|4,238||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50084)||2000 AZ89|| align=right|15,1|| align=right|2,307|| align=right|0,062|| align=right|7,06|| align=right|3,503||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50085)||2000 AS90|| align=right|14,8|| align=right|2,295|| align=right|0,161|| align=right|5,62|| align=right|3,476||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50086)||2000 AT90|| align=right|14,4|| align=right|2,303|| align=right|0,155|| align=right|6,19|| align=right|3,494||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50087)||2000 AH91|| align=right|15,6|| align=right|2,326|| align=right|0,121|| align=right|5,04|| align=right|3,546||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50088)||2000 AO94|| align=right|16,2|| align=right|2,367|| align=right|0,072|| align=right|2,50|| align=right|3,641||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50089)||2000 AA95|| align=right|14,8|| align=right|2,477|| align=right|0,237|| align=right|7,96|| align=right|3,899||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50090)||2000 AN96|| align=right|14,6|| align=right|2,432|| align=right|0,149|| align=right|13,61|| align=right|3,793||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50091)||2000 AP96|| align=right|14,4|| align=right|2,286|| align=right|0,079|| align=right|7,83|| align=right|3,455||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50092)||2000 AR96|| align=right|15,2|| align=right|2,350|| align=right|0,151|| align=right|5,37|| align=right|3,601||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50093)||2000 AT96|| align=right|14,9|| align=right|2,183|| align=right|0,107|| align=right|4,45|| align=right|3,224||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50094)||2000 AB97|| align=right|14,6|| align=right|2,258|| align=right|0,124|| align=right|1,48|| align=right|3,392||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50095)||2000 AE97|| align=right|14,8|| align=right|2,517|| align=right|0,154|| align=right|4,48|| align=right|3,993||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50096)||2000 AM97|| align=right|13,7|| align=right|3,087|| align=right|0,205|| align=right|6,50|| align=right|5,422||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50097)||2000 AF98|| align=right|13,6|| align=right|2,559|| align=right|0,026|| align=right|9,13|| align=right|4,092||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50098)||2000 AG98|| align=right|13,2|| align=right|2,345|| align=right|0,175|| align=right|7,19|| align=right|3,591||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50099)||2000 AM98|| align=right|14,3|| align=right|2,447|| align=right|0,103|| align=right|8,02|| align=right|3,826||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50100)||2000 AH102|| align=right|15,7|| align=right|2,245|| align=right|0,143|| align=right|9,83|| align=right|3,363||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50101)||2000 AO105|| align=right|15,6|| align=right|2,299|| align=right|0,068|| align=right|6,08|| align=right|3,485||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50102)||2000 AA106|| align=right|15,5|| align=right|2,256|| align=right|0,136|| align=right|4,16|| align=right|3,388||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50103)||2000 AR111|| align=right|15,5|| align=right|2,363|| align=right|0,092|| align=right|8,19|| align=right|3,632||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50104)||2000 AU111|| align=right|15,6|| align=right|2,340|| align=right|0,143|| align=right|4,20|| align=right|3,579||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50105)||2000 AX111|| align=right|14,4|| align=right|2,322|| align=right|0,084|| align=right|5,56|| align=right|3,538||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50106)||2000 AC113|| align=right|15,6|| align=right|2,190|| align=right|0,135|| align=right|4,47|| align=right|3,240||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50107)||2000 AP113|| align=right|15,7|| align=right|2,222|| align=right|0,111|| align=right|4,17|| align=right|3,311||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50108)||2000 AU113|| align=right|15,5|| align=right|2,198|| align=right|0,061|| align=right|4,94|| align=right|3,259||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50109)||2000 AY113|| align=right|13,8|| align=right|3,010|| align=right|0,257|| align=right|17,69|| align=right|5,220||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50110)||2000 AP115|| align=right|14,3|| align=right|2,247|| align=right|0,101|| align=right|6,74|| align=right|3,367||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50111)||2000 AA116|| align=right|13,2|| align=right|2,659|| align=right|0,127|| align=right|11,80|| align=right|4,334||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50112)||2000 AJ116|| align=right|13,8|| align=right|2,375|| align=right|0,158|| align=right|6,66|| align=right|3,658||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50113)||2000 AL116|| align=right|14,3|| align=right|2,691|| align=right|0,177|| align=right|13,95|| align=right|4,414||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50114)||2000 AC117|| align=right|14,8|| align=right|2,335|| align=right|0,089|| align=right|6,35|| align=right|3,567||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50115)||2000 AU117|| align=right|16,3|| align=right|2,286|| align=right|0,116|| align=right|4,14|| align=right|3,455||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50116)||2000 AA119|| align=right|14,4|| align=right|2,787|| align=right|0,078|| align=right|3,22|| align=right|4,653||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50117)||2000 AD119|| align=right|14,6|| align=right|2,547|| align=right|0,149|| align=right|3,15|| align=right|4,064||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50118)||2000 AJ119|| align=right|15,8|| align=right|2,237|| align=right|0,121|| align=right|4,77|| align=right|3,345||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50119)||2000 AS119|| align=right|15,4|| align=right|2,326|| align=right|0,163|| align=right|4,68|| align=right|3,546||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50120)||2000 AC120|| align=right|14,9|| align=right|2,375|| align=right|0,088|| align=right|6,57|| align=right|3,659||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50121)||2000 AS122|| align=right|15,3|| align=right|2,389|| align=right|0,066|| align=right|6,49|| align=right|3,692||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50122)||2000 AO123|| align=right|15,6|| align=right|2,355|| align=right|0,123|| align=right|4,24|| align=right|3,614||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50123)||2000 AR123|| align=right|15,9|| align=right|2,266|| align=right|0,171|| align=right|4,07|| align=right|3,410||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50124)||2000 AT123|| align=right|15,1|| align=right|2,295|| align=right|0,039|| align=right|7,19|| align=right|3,476||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50125)||2000 AB124|| align=right|15,9|| align=right|2,238|| align=right|0,125|| align=right|3,67|| align=right|3,348||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50126)||2000 AT124|| align=right|15,4|| align=right|2,357|| align=right|0,171|| align=right|5,65|| align=right|3,618||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50127)||2000 AZ124|| align=right|14,1|| align=right|2,591|| align=right|0,057|| align=right|9,79|| align=right|4,170||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50128)||2000 AG125|| align=right|15,8|| align=right|2,268|| align=right|0,148|| align=right|5,34|| align=right|3,415||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50129)||2000 AN125|| align=right|14,5|| align=right|2,750|| align=right|0,094|| align=right|10,04|| align=right|4,559||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50130)||2000 AP125|| align=right|15,1|| align=right|2,375|| align=right|0,085|| align=right|3,86|| align=right|3,659||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50131)||2000 AS125|| align=right|15,2|| align=right|2,326|| align=right|0,155|| align=right|3,78|| align=right|3,548||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50132)||2000 AU125|| align=right|14,3|| align=right|2,356|| align=right|0,053|| align=right|4,53|| align=right|3,617||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50133)||2000 AD126|| align=right|15,5|| align=right|2,305|| align=right|0,115|| align=right|6,83|| align=right|3,498||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50134)||2000 AM126|| align=right|15,5|| align=right|2,340|| align=right|0,091|| align=right|3,67|| align=right|3,578||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50135)||2000 AU127|| align=right|15,8|| align=right|2,238|| align=right|0,174|| align=right|2,79|| align=right|3,347||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50136)||2000 AK128|| align=right|14,1|| align=right|2,636|| align=right|0,164|| align=right|7,24|| align=right|4,279||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50137)||2000 AT128|| align=right|14,0|| align=right|2,720|| align=right|0,133|| align=right|9,32|| align=right|4,485||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50138)||2000 AY128|| align=right|15,0|| align=right|2,380|| align=right|0,075|| align=right|6,19|| align=right|3,671||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50139)||2000 AH129|| align=right|14,3|| align=right|2,390|| align=right|0,099|| align=right|7,37|| align=right|3,693||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50140)||2000 AQ129|| align=right|14,2|| align=right|2,565|| align=right|0,218|| align=right|3,17|| align=right|4,108||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50141)||2000 AW129|| align=right|15,8|| align=right|2,245|| align=right|0,165|| align=right|5,05|| align=right|3,362||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50142)||2000 AY129|| align=right|15,0|| align=right|2,697|| align=right|0,024|| align=right|3,29|| align=right|4,428||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50143)||2000 AB132|| align=right|15,8|| align=right|2,274|| align=right|0,280|| align=right|6,63|| align=right|3,428||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50144)||2000 AN132|| align=right|15,0|| align=right|2,174|| align=right|0,088|| align=right|3,95|| align=right|3,205||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50145)||2000 AV133|| align=right|15,6|| align=right|2,283|| align=right|0,079|| align=right|3,69|| align=right|3,448||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50146)||2000 AU134|| align=right|14,8|| align=right|2,553|| align=right|0,179|| align=right|4,69|| align=right|4,079||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50147)||2000 AQ136|| align=right|14,8|| align=right|2,370|| align=right|0,102|| align=right|7,76|| align=right|3,648||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50148)||2000 AR136|| align=right|14,9|| align=right|2,390|| align=right|0,081|| align=right|7,50|| align=right|3,694||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50149)||2000 AU136|| align=right|13,9|| align=right|2,662|| align=right|0,110|| align=right|13,37|| align=right|4,343||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50150)||2000 AY136|| align=right|14,6|| align=right|2,628|| align=right|0,101|| align=right|3,62|| align=right|4,260||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50151)||2000 AU140|| align=right|16,2|| align=right|2,365|| align=right|0,181|| align=right|5,02|| align=right|3,636||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50152)||2000 AD141|| align=right|14,8|| align=right|2,287|| align=right|0,041|| align=right|5,77|| align=right|3,458||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50153)||2000 AF141|| align=right|15,1|| align=right|2,373|| align=right|0,153|| align=right|7,07|| align=right|3,656||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50154)||2000 AK141|| align=right|15,3|| align=right|2,230|| align=right|0,074|| align=right|5,32|| align=right|3,329||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50155)||2000 AB142|| align=right|15,2|| align=right|2,318|| align=right|0,132|| align=right|5,08|| align=right|3,529||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50156)||2000 AN142|| align=right|14,4|| align=right|2,421|| align=right|0,115|| align=right|6,63|| align=right|3,765||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50157)||2000 AD143|| align=right|14,4|| align=right|2,853|| align=right|0,248|| align=right|6,89|| align=right|4,818||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50158)||2000 AR143|| align=right|14,4|| align=right|2,443|| align=right|0,137|| align=right|21,19|| align=right|3,817||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50159)||2000 AE144|| align=right|14,8|| align=right|2,401|| align=right|0,071|| align=right|5,59|| align=right|3,720||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50160)||2000 AF144|| align=right|14,9|| align=right|2,404|| align=right|0,064|| align=right|7,00|| align=right|3,728||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50161)||2000 AM144|| align=right|14,4|| align=right|2,250|| align=right|0,142|| align=right|3,71|| align=right|3,375||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50162)||2000 AH146|| align=right|14,0|| align=right|2,326|| align=right|0,179|| align=right|25,84|| align=right|3,546||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50163)||2000 AV146|| align=right|15,3|| align=right|2,543|| align=right|0,122|| align=right|6,97|| align=right|4,055||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50164)||2000 AW146|| align=right|15,1|| align=right|2,323|| align=right|0,194|| align=right|6,23|| align=right|3,540||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50165)||2000 AT147|| align=right|14,7|| align=right|2,366|| align=right|0,153|| align=right|7,49|| align=right|3,639||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50166)||2000 AW150|| align=right|14,3|| align=right|2,354|| align=right|0,111|| align=right|11,54|| align=right|3,610||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50167)||2000 AU154|| align=right|14,9|| align=right|2,384|| align=right|0,074|| align=right|5,93|| align=right|3,679||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50168)||2000 AH155|| align=right|15,4|| align=right|2,188|| align=right|0,050|| align=right|4,46|| align=right|3,236||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50169)||2000 AK157|| align=right|15,1|| align=right|2,377|| align=right|0,177|| align=right|3,61|| align=right|3,665||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50170)||2000 AT158|| align=right|15,4|| align=right|2,426|| align=right|0,143|| align=right|3,64|| align=right|3,778||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50171)||2000 AA159|| align=right|14,1|| align=right|2,541|| align=right|0,153|| align=right|12,82|| align=right|4,051||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50172)||2000 AC159|| align=right|15,6|| align=right|2,380|| align=right|0,103|| align=right|3,57|| align=right|3,671||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50173)||2000 AK159|| align=right|15,5|| align=right|2,179|| align=right|0,185|| align=right|4,61|| align=right|3,216||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50174)||2000 AQ159|| align=right|15,9|| align=right|2,533|| align=right|0,036|| align=right|6,37|| align=right|4,031||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50175)||2000 AQ161|| align=right|14,6|| align=right|2,404|| align=right|0,172|| align=right|12,50|| align=right|3,726||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50176)||2000 AH163|| align=right|13,4|| align=right|2,790|| align=right|0,185|| align=right|10,38|| align=right|4,659||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50177)||2000 AT163|| align=right|15,4|| align=right|2,348|| align=right|0,103|| align=right|6,24|| align=right|3,596||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50178)||2000 AV163|| align=right|15,7|| align=right|2,309|| align=right|0,164|| align=right|4,78|| align=right|3,507||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50179)||2000 AW163|| align=right|16,1|| align=right|2,351|| align=right|0,098|| align=right|5,56|| align=right|3,603||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50180)||2000 AD164|| align=right|15,2|| align=right|2,643|| align=right|0,079|| align=right|3,00|| align=right|4,297||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50181)||2000 AH167|| align=right|15,3|| align=right|2,376|| align=right|0,102|| align=right|9,34|| align=right|3,663||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50182)||2000 AB168|| align=right|13,0|| align=right|3,166|| align=right|0,051|| align=right|10,44|| align=right|5,631||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50183)||2000 AC168|| align=right|14,0|| align=right|2,546|| align=right|0,104|| align=right|13,83|| align=right|4,061||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50184)||2000 AN168|| align=right|14,7|| align=right|2,608|| align=right|0,040|| align=right|6,40|| align=right|4,210||MBA||13. januar 2000||Kleť||Klet
|-
|(50185)||2000 AD170|| align=right|14,1|| align=right|2,383|| align=right|0,265|| align=right|22,22|| align=right|3,678||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50186)||2000 AZ174|| align=right|16,1|| align=right|2,292|| align=right|0,105|| align=right|6,03|| align=right|3,468||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50187)||2000 AG176|| align=right|15,2|| align=right|2,321|| align=right|0,138|| align=right|9,51|| align=right|3,536||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50188)||2000 AU184|| align=right|16,4|| align=right|2,388|| align=right|0,066|| align=right|7,16|| align=right|3,689||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50189)||2000 AB190|| align=right|13,7|| align=right|2,636|| align=right|0,148|| align=right|13,89|| align=right|4,278||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50190)||2000 AK193|| align=right|14,4|| align=right|2,767|| align=right|0,166|| align=right|10,36|| align=right|4,603||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50191)||2000 AQ193|| align=right|14,7|| align=right|2,677|| align=right|0,121|| align=right|12,63|| align=right|4,380||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50192)||2000 AT193|| align=right|13,8|| align=right|2,350|| align=right|0,152|| align=right|11,35|| align=right|3,603||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50193)||2000 AM194|| align=right|14,9|| align=right|2,630|| align=right|0,097|| align=right|11,21|| align=right|4,264||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50194)||2000 AX194|| align=right|15,8|| align=right|2,313|| align=right|0,200|| align=right|7,00|| align=right|3,518||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50195)||2000 AL197|| align=right|14,8|| align=right|2,358|| align=right|0,174|| align=right|9,62|| align=right|3,621||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50196)||2000 AM198|| align=right|14,8|| align=right|2,311|| align=right|0,065|| align=right|6,43|| align=right|3,512||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50197)||2000 AS198|| align=right|14,3|| align=right|2,697|| align=right|0,124|| align=right|12,08|| align=right|4,429||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50198)||2000 AT198|| align=right|14,1|| align=right|2,549|| align=right|0,132|| align=right|12,86|| align=right|4,070||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50199)||2000 AS201|| align=right|15,3|| align=right|2,371|| align=right|0,115|| align=right|10,35|| align=right|3,650||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50200)||2000 AB203|| align=right|13,5|| align=right|2,586|| align=right|0,147|| align=right|13,02|| align=right|4,158||MBA||10. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50201)||2000 AC203|| align=right|13,3|| align=right|2,662|| align=right|0,093|| align=right|13,74|| align=right|4,342||MBA||10. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50202)||2000 AF203|| align=right|15,0|| align=right|2,605|| align=right|0,142|| align=right|13,33|| align=right|4,204||MBA||10. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50203)||2000 AH203|| align=right|14,2|| align=right|2,552|| align=right|0,156|| align=right|12,47|| align=right|4,075||MBA||10. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50204)||2000 AR203|| align=right|13,2|| align=right|2,691|| align=right|0,123|| align=right|10,69|| align=right|4,413||MBA||10. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50205)||2000 AP204|| align=right|14,1|| align=right|2,581|| align=right|0,207|| align=right|12,33|| align=right|4,146||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50206)||2000 AW209|| align=right|15,0|| align=right|2,250|| align=right|0,094|| align=right|7,67|| align=right|3,373||MBA||5. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(50207)||2000 AV211|| align=right|14,3|| align=right|2,751|| align=right|0,297|| align=right|10,45|| align=right|4,563||MBA||5. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(50208)||2000 AD222|| align=right|15,3|| align=right|2,733|| align=right|0,094|| align=right|2,42|| align=right|4,517||MBA||8. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(50209)||2000 AR224|| align=right|15,8|| align=right|2,259|| align=right|0,191|| align=right|1,59|| align=right|3,395||MBA||11. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(50210)||2000 AL228|| align=right|15,2|| align=right|2,671|| align=right|0,062|| align=right|1,38|| align=right|4,363||MBA||13. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(50211)||2000 AA232|| align=right|14,3|| align=right|2,554|| align=right|0,224|| align=right|8,24|| align=right|4,082||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50212)||2000 AJ233|| align=right|14,7|| align=right|2,550|| align=right|0,145|| align=right|5,88|| align=right|4,072||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50213)||2000 AJ234|| align=right|15,6|| align=right|2,346|| align=right|0,032|| align=right|0,92|| align=right|3,593||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50214)||2000 AV234|| align=right|16,3|| align=right|2,265|| align=right|0,263|| align=right|2,36|| align=right|3,409||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50215)||2000 AY235|| align=right|14,9|| align=right|2,324|| align=right|0,164|| align=right|7,05|| align=right|3,541||MBA||5. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50216)||2000 AT236|| align=right|15,1|| align=right|2,281|| align=right|0,096|| align=right|4,94|| align=right|3,444||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50217)||2000 AU236|| align=right|15,2|| align=right|2,346|| align=right|0,054|| align=right|6,32|| align=right|3,593||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50218)||2000 AA237|| align=right|15,1|| align=right|2,227|| align=right|0,135|| align=right|5,73|| align=right|3,324||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50219)||2000 AL237|| align=right|13,6|| align=right|2,568|| align=right|0,100|| align=right|13,09|| align=right|4,114||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50220)||2000 AS237|| align=right|13,9|| align=right|3,045|| align=right|0,217|| align=right|10,40|| align=right|5,313||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50221)||2000 AQ238|| align=right|14,9|| align=right|2,382|| align=right|0,204|| align=right|3,64|| align=right|3,676||MBA||6. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50222)||2000 AV238|| align=right|15,3|| align=right|2,545|| align=right|0,148|| align=right|0,89|| align=right|4,059||MBA||6. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50223)||2000 AC239|| align=right|16,2|| align=right|2,339|| align=right|0,208|| align=right|1,25|| align=right|3,577||MBA||6. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50224)||2000 AS239|| align=right|13,0|| align=right|2,659|| align=right|0,211|| align=right|12,25|| align=right|4,334||MBA||6. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50225)||2000 AB240|| align=right|15,3|| align=right|2,376|| align=right|0,209|| align=right|8,25|| align=right|3,663||MBA||6. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50226)||2000 AH241|| align=right|14,9|| align=right|2,338|| align=right|0,163|| align=right|9,59|| align=right|3,574||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50227)||2000 AX241|| align=right|14,7|| align=right|2,571|| align=right|0,144|| align=right|14,45|| align=right|4,121||MBA||7. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50228)||2000 AD242|| align=right|15,3|| align=right|2,460|| align=right|0,137|| align=right|9,18|| align=right|3,857||MBA||7. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50229)||2000 AQ242|| align=right|14,8|| align=right|2,179|| align=right|0,167|| align=right|5,31|| align=right|3,216||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50230)||2000 AT244|| align=right|13,7|| align=right|3,062|| align=right|0,064|| align=right|8,88|| align=right|5,358||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50231)||2000 AQ245|| align=right|14,4|| align=right|2,579|| align=right|0,129|| align=right|13,65|| align=right|4,140||MBA||10. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50232)||2000 AR245|| align=right|13,9|| align=right|2,691|| align=right|0,126|| align=right|12,35|| align=right|4,413||MBA||10. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50233)||2000 AK246|| align=right|14,4|| align=right|2,331|| align=right|0,167|| align=right|6,21|| align=right|3,559||MBA||13. januar 2000||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(50234)||2000 BP|| align=right|15,2|| align=right|2,410|| align=right|0,121|| align=right|5,62|| align=right|3,741||MBA||27. januar 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(50235)||2000 BC2|| align=right|14,7|| align=right|2,670|| align=right|0,094|| align=right|8,19|| align=right|4,362||MBA||27. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(50236)||2000 BB3|| align=right|14,3|| align=right|2,427|| align=right|0,187|| align=right|9,61|| align=right|3,781||MBA||26. januar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(50237)||2000 BJ3|| align=right|13,9|| align=right|3,076|| align=right|0,118|| align=right|9,65|| align=right|5,395||MBA||27. januar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(50238)||2000 BR3|| align=right|15,0|| align=right|2,307|| align=right|0,126|| align=right|3,45|| align=right|3,505||MBA||27. januar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(50239)||2000 BW3|| align=right|14,1|| align=right|2,475|| align=right|0,107|| align=right|5,98|| align=right|3,892||MBA||27. januar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|50240 Cortina||2000 BY3|| align=right|14,1|| align=right|2,544|| align=right|0,137|| align=right|12,71|| align=right|4,056||MBA||28. januar 2000||Cortina||A. Dimai
|-
|(50241)||2000 BB8|| align=right|14,7|| align=right|2,292|| align=right|0,136|| align=right|6,51|| align=right|3,469||MBA||29. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50242)||2000 BU11|| align=right|15,4|| align=right|2,442|| align=right|0,128|| align=right|0,42|| align=right|3,816||MBA||26. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(50243)||2000 BT13|| align=right|14,6|| align=right|2,699|| align=right|0,160|| align=right|1,25|| align=right|4,432||MBA||29. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(50244)||2000 BG14|| align=right|15,2|| align=right|2,397|| align=right|0,188|| align=right|1,31|| align=right|3,710||MBA||28. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(50245)||2000 BL14|| align=right|15,2|| align=right|2,370|| align=right|0,090|| align=right|6,98|| align=right|3,648||MBA||28. januar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(50246)||2000 BT14|| align=right|13,1|| align=right|2,691|| align=right|0,053|| align=right|5,27|| align=right|4,413||MBA||28. januar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(50247)||2000 BX14|| align=right|14,0|| align=right|2,643|| align=right|0,142|| align=right|9,47|| align=right|4,295||MBA||31. januar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(50248)||2000 BB16|| align=right|15,3|| align=right|2,384|| align=right|0,127|| align=right|7,45|| align=right|3,680||MBA||29. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50249)||2000 BL16|| align=right|14,4|| align=right|2,615|| align=right|0,127|| align=right|11,05|| align=right|4,228||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50250)||2000 BW22|| align=right|15,2|| align=right|2,656|| align=right|0,040|| align=right|1,53|| align=right|4,329||MBA||30. januar 2000||Catalina||CSS
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov